Page Blanche est l'héroïne de la série de bande dessinée Les Conquérants de Troy.

Biographie 
Page blanche et son frère Zuynn, colon involontaire sur le monde de Troy sont à la recherche de leurs parents. Séparée de son frère, elle va tout faire pour le retrouver, quitte à se mettre au travers du chemin de celui qui règne sur Troy : Chrysante Van Laack, délégué du consortium des fleurs sur Troy. Elle adopte un bébé dragon, Doî-Dee, dont elle a failli manger l'œuf.

Pouvoir magique 
Faire pousser le bois pour immobiliser un ennemi, allant jusqu'à le broyer, le contrepartie de ce pouvoir est qu'elle s'endort à chaque utilisation, la forçant a ne l'utiliser que si elle sait qu'elle sera en sécurité après.

Liens externes    
 

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction